Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 54-es, továbbá 54A, 54B, 54C, 54R, 54Y, -es, illetve  jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 54-es busz (Budapest)
 54A busz (Budapest)megszűnt
 54A busz (Budapest)megszűnt
 54B busz (Budapest)megszűnt
 54B busz (Budapest)megszűnt
 54C busz (Budapest)megszűnt
 54Y busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest)megszűnt
  busz (Budapest)megszűnt
 54R busz (Budapest)→ busz (Budapest)

 54-es busz (Kecskemét)megszűnt

 54-es busz (Miskolc)

 54-es busz (Tatabánya)